Saint kan avse:

Geografi
Saints, Seine-et-Marne – Frankrike
Saints, Yonne – Frankrike
Îles des Saintes – Frankrike

Idrottsklubbar
New Orleans Saints – amerikansk fotbollsklubb
Northampton Saints – engelsk rugbyklubb
St. Johnstone F.C. – skotsk fotbollsklubb
St Kilda Football Club – fotbollsklubb i "australisk fotboll" 
St. Mirren F.C. – skotsk fotbollsklubb
St Patrick's Athletic FC – irländsk fotbollsklubb
St. Paul Saints – ett nordamerikanskt ishockeylag
Southampton F.C. – engelsk fotbollsklubb
The New Saints F.C. – walesisk/engelsk fotbollsklubb

Skolor
St Peter's College, Adelaide – en skola för pojkar i Australien

Litteratur
Saints (Boondock) – tre bröder i filmen Boondock Saints
Saint – också känd som Helgonet, huvudpersonen i en serie böcker av Leslie Charteris, se Simon Templar
Saints – en roman av Orson Scott Card
Il santo – en roman av Antonio Fogazzaro
Saints Row – ett datorspel från 2006 i genren actionspel
 Saints Row 2 – ett third-person shooter/action-äventyrsspel från 2008
Saints Row: The Third – ett datorspel utgivet 2011
 Saints Row IV – ett actionkomedispel från 2013

Musik
(s)AINT – sång av Marilyn Manson
Saint (musikgrupp) – American Christian metalband
"Saints" (sång av Breeders) – från albumet Last Splash
When the Saints Go Marching In – en traditionell amerikansk gospel ofta spelad av jazzmusiker

Övrigt

SAINT (mjukvara) – Security Administrator’s Integrated Network Tool, ett datorprogram som söker säkerhetshål i ett datornetverk

Se även
Saint (namn) – ett efternamn flera personer
The Saint – flera betydelser
St. Augustine's College – flera betydelser
St. Augustine High School – flera betydelser
St. Christopher's School (olika betydelser) – flera betydelser